John Toland ist der Name folgender Personen:

*John Toland (Philosoph) (1670–1722),  britischer Freidenker und Philosoph irischer Herkunft
John Toland (Historiker) (1912–2004), amerikanischer Historiker
John Toland (Mathematiker) (* 1949), nordirischer Mathematiker